Crowbar:

 Crowbar — американская сладж-метал-группа из Нового Орлеана, штат Луизиана.
 Crowbar — студийный альбом группы Crowbar, вышедший в 1993 году.